Алекса́ндра Влади́мировна Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».

Биография 
Родилась в Москве в семье кандидата наук Владимира Савельева и экономиста широкого профиля Надежды Савельевой.

С детства проявляла любовь к музыке и спорту. С 5 лет училась в школе фигурного катания у Ирины Моисеевой. Была принята в группу олимпийского резерва, но спустя два года покинула её.

Поступила в школу с эстетическим уклоном № 1089 (сейчас колледж «Коллаж»), училась в фольклорном классе и выступала в фольклорном ансамбле «Кувички». Обучалась в музыкальной школе им. Дунаевского на отделении фортепиано и духовом отделении (класс флейты). Оба отделения окончила с отличием.

В 1999 году поступила в ГМУ им. Гнесиных (отделение по подготовке руководителей народных хоров и фольклорных ансамблей). В 2011 окончила Академию им. Гнесиных по специальности продюсер.

Творчество 
Выступала в составе группы «Босиком» вместе с однокурсницами из училища. В 2001—2002 выступала в составе группы «Они» и вместе с другой солисткой группы Ириной Искрой давала концерты с группой «Аракс».

В 2002 году на Первом канале стартовало музыкальное реалити-шоу «Фабрика звёзд».
Савельева прошла основные отборочные туры и дошла до финала. 26 декабря 2002 года в с/к Олимпийский прошёл финальный концерт проекта «Фабрика звёзд». Группа «Фабрика», в состав которой вошла Савельева, заняла 2 место. Также в группе были Ирина Тонева, Сати Казанова и Мария Алалыкина, которая через 6 месяцев покинула коллектив.

Александра проработала в группе 16 лет и покинула коллектив в феврале 2019 года в связи со сроком беременности.

Сольная карьера 
В 2015 году выпустила видео на песню «Воскреси меня», которое приурочила к пятой годовщине свадьбы с Кириллом Сафоновым.

Композитор 
Написала альтернативный вариант саундтрека к фильму «Весельчаки» и музыку к песням «Ой мама, я влюбилась» и «Заболела тобой», которые вошли в альбом группы «Фабрика» «Девушки фабричные».

Ведущая на ТВ 
В октябре 2014 года стало известно, что Савельева и актёр Константин Крюков стали ведущими шоу о фехтовании «Дуэль» на канале «Россия 2».

Личная жизнь 
17 апреля 2010 года вышла замуж за актёра Кирилла Сафонова. 22 марта 2019 года родила сына Леона.

Видео

Премии 
 2004 — «Стопудовый хит за песню — Про любовь» (в составе «Фабрики»).
 2004 — «Золотой граммофон за песню — Про Любовь» (в составе «Фабрики»).
 2005 — «Золотой граммофон за песню — Лёлик» (в составе «Фабрики»).
 2005 — «Glamour» (поп-группа года, в составе «Фабрики»).
 2006 — «Золотой граммофон за песню — Не виноватая я» (в составе «Фабрики»).
 2014 — «Золотой граммофон за песню — Не родись красивой» (в составе «Фабрики»).
 2015 — «Золотой граммофон за песню — Лёлик» (в составе «Фабрики»).

Реклама 
В 2012 году стала лицом коллекции краски для волос Palette ICC Ослепительные Блонды.

С 2017 года — амбассадор бренда Mary Kay.

Примечания

Ссылки 

 Саша Савельева на сайте 7days.ru
 Анкета на официальном сайте проекта «Фабрика Звёзд»
 Сайт о Саше Савельевой

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Поп-вокалисты России
Фабрика (группа)
Телеведущие Первого канала